Аржаница:
 Аржаница — река в Витебской области Белоруссии.
 Аржаница () — синоним рода растений  или .